Alternativgeschichte ist eine spekulative Geschichte, die ab einem bestimmten Zeitpunkt von der bekannten Geschichte abweicht. Sie wird verwendet

 in der Literatur und im Film, siehe Alternativweltgeschichte;
 als eine Art experimenteller Geschichtsforschung, siehe Kontrafaktische Geschichte.